В парному розряді жіночого тенісного турніру Athens Trophy 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Ізабель Куето і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Зілке Маєр і Вілтруд Пробст 4–6, 6–2, 6–4

Сіяні пари 

 Anna-Karin Olsson /  Ліза О'Нілл (півфінал)
 Зілке Маєр /  Вілтруд Пробст (фінал)

 Жизеле Міро /  Mariana Pérez (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Angelikí Kanellopoúlou (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Athens Trophy